Mavro je muško osobno ime grčkog porijekla. Ono dolazi iz naziva "Μαυρος" i u prijevodu znači "predviđajući" ili "vidovnjak" (značenje: crn). Gotski glagol "maúr-n-an", koji potječe od grčkog "μεριμναν", znači "brinuti se, misliti".

 Imena